Patriomanis (Патриоманис — „отац свих љускаваца”) је изумрли род љускаваца, из изумрле породице Patriomanidae, који је у периоду од касног еоцена до раног олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Patriomanis americana је до сада једина знана врста љускаваца са подручја Сјеверне Америке. По свом изгледу и величини је наликовала на данашње врсте љускаваца, поготово на кинеског љускавца и малајског љускавца. Одрасла јединака је била дужине од 40 до 65 cm. Ова врста је имала дуге прсте и дуге канџе на предњим и задњим ногама, дуги савитљиви реп којег је користила као пети уд, као и веће ушне шкољке и дужу длаку између љуски него данашње врсте. Лобања ове врсте је била дуга 9,2 cm. Њушка је била издужена и цјевастог облика. Доња вилица је била дуга 6,7 cm. Такође, ова врста је имала дуги љепљиви језик, није посједовала зубе у вилицама и могла је да отворови своје вилице под већим углом него данашње врсте љускаваца.

Понашање и палеоекологија 
Врста Patriomanis americana је била сисар који се хранио са различитим врстама мрава и термита, али понекад и са другим инсектима и њиховим ларвама. Настањивала је шуме Сјеверне Америке и била је способна да се пење и креће по дрвећу слично данашњим врстама љускаваца, користећи се својим канџама и репом. Такође, ова врста је била и добар копач јер су још канџе добро помагале при копању земље.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Patriomanis.

Временска распрострањеност рода Patriomanis унутар породице Patriomanidae

Види још 
 Класификација сисара
 Patriomanidae

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1978.) "A new Paleocene epoicotheriid (Mammalia), with comments on the Palaeanodonta." Journal of Paleontology 52(3):658-674
 Robert L. Carroll (1988.) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 Frederick S. Szalay and Friedemann Schrenk (1998.) "The Middle Eocene Eurotamandua and a Darwinian phylogenetic Analysis." Kaupia 7, pp. 97-186
 Gerhard Storch (2003.) "Fossil Old World "edentates" (Mammalia)." Senckenbergiana biologica 83 (1), pp. 51-60
 Robert J. Emry (2004.) "The Edentulous Skull of the North American Pangolin, Patriomanis americanus." Bulletin of the American Museum of Natural History 285, pp. 130-138
 T. J. Gaudin, R. J. Emry and B. Pogue (2006.) "A new genus and species of pangolin (Mammalia, Pholidota) from the Late Eocene of Inner Mongolia, China." Journal of Vertebrate Paleontology 26(1):146-159
 Timothy J. Gaudin (2010.) "Pholidota". In Lars Werdelin and William Joseph Sanders (eds.) "Cenozoic Mammals of Africa". University of California Press, Berkeley, London, New York, pp. 599-602
 Simone Hoffmann and Thomas Martin (2011.) "Revised Phylogeny of Pholidota: Implications for Ferae." Journal of Vertebrate Paleontology 31 (Suppl.), pp. 126A-127A
 D. M. Alba, A. S. Hammond, V. Vinuesa and I. Casanovas-Vilar (2018.) "First record of a Miocene pangolin (Pholidota, Manoidea) from the Iberian Peninsula." Journal of Vertebrate Paleontology 38(1):e1424716

†
Изумрли сисари Северне Америке